Ikhtiman () est une obchtina de l'oblast de Sofia en Bulgarie.

Obchtina dans l'oblast de Sofia